Контейнеровоз — многозначный термин.

 Контейнеровоз — специализированное судно для перевозки контейнеров.
 Вагон-контейнеровоз — разновидность железнодорожной платформы, предназначенная для перевозки контейнеров.
 Прицеп-контейнеровоз — разновидность автомобильного полуприцепа, оборудованного для перевозки контейнеров.